Doppelbock steht für:
 Doppelbock, Bockbier mit einem Stammwürzegehalt von über 18 Grad Plato, siehe Bockbier #Doppelbock
 Doppelbock (Band), deutsche Punkband
 Doppelbock (Rockband), deutsche Rock-Band
 Doppelbockgerüst, Fördergerüst im Bergbau, siehe Fördergerüst #Doppelbockgerüste